El término possessed (en inglés, 'poseído' / 'poseídos' o 'poseída' / 'poseídas') puede referirse a:

Cine 
 Possessed, una película estadounidense de 1931 dirigida por Clarence Brown;
 Possessed, una película estadounidense de 1947 dirigida por Curtis Bernhardt;

Música 
 Possessed, una banda estadounidense de death/thrash metal;
 Possessed, un álbum comercializado por la banda británica Venom a partir de 1985;
 Possessed, un álbum comercializado por el grupo de thrash metal francés Gojira a partir de 1997;
 Possessed EP, el demo de 1997 (publicado en 2007) del mencionado álbum de mismo título, por la banda francesa Gojira;
 «Possessed to Skate», una canción del grupo de crossover thrash Suicidal Tendencies, icluída en su álbum de 1987 Join The Army.